Lei de Godwin
Goduíno, Conde de Wessex
Godwin (Carolina do Norte)

Desambiguação